Seify ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Amgad el-Seify (* 1996), katarischer Hammerwerfer
 Ashraf Amgad el-Seify (* 1995), katarischer Hammerwerfer ägyptischer Herkunft